«Стремление к небесам» () — английский документальный телевизионный сериал, повествующий об истории авиации. Выпущен в 1988 году компанией BBC совместно с CBS Fox, студией Pebble Mill Studios (совместно с John Gau Productions). Сериал включает 12 тематических серий. Первый эпизод был показан на британском телевидении 12 сентября 1988 года и в США, в 1989 году. На русском языке впервые был показан телекомпанией НТВ. Продюсером является Иван Рендалл. Использовалась музыка в основном из библиотеки KPM Musichouse.

Методы съемки 
Каждая серия включает в себя много последовательностей воздушной съемки, специально отснятых для конкретной серии. Все это используется вместе с архивными материалами. Как правило используются интервью участников действий, все это сопровождается музыкальными последовательностями.

Интервью 
Сериал примечателен присутствием в нём большого количеством известных летчиков, у которых были взяты интервью. Обычное интервью на чёрном фоне было взято у таких, как Чарльз Йегер, Скотт Кроссфилд, Джеймс Дулиттл, Боб Хувер, Фрэнк Уиттл, Ханна Райч, Эрик «Винкл» Браун. Упомянуты лишь некоторые из присутствовавших.

Музыка 
Большое количество музыки было получено от композиторов KPM Musichouse, таких как Род Аргент, Боб Хоус, Грэм де Вильде. В отдельных сценах музыка была соединена со звуками выстрелов воздушного боя. Песня «Момент триумфа» (англ. The Moment of Triumph) была создана Роджером Лимбом на BBC Radiophonic и исполнена Родом Аргентом и Бобом Хоусом.

Серии

1. Пионеры 
Рассказывает о пионерах авиации.

2. Бомбардировщики 
Рассказывает о бомбардировочной авиации, начиная от Второй мировой войны до конца 80-х годов

3. Герои дальних перелетов 
Рассказывает о пионерах дальних внутриконтинентальных и межконтинентальных перелетов в 1910-х — 1930-х годах, о становлении авиапочты США и первых дальних авиалиний Pan American.

4. Воздушные гиганты 
Рассказ о тяжелых грузовых самолетах, от первых курьезных проектов, первых успешных машин, таких как DC-3 и Junkers Ju 52, до современных транспортных самолетов C-5 Galaxy и Ан-124.

5. Самолет на войне 
О роли авиации в Первой мировой войне и о том, как она навсегда изменила тактику и стратегию войн.

6. Легче воздуха 
Об аэростатических летательных аппаратах: от шара братьев Монгольфье до гигантских немецких дирижаблей «Граф Цеппелин» и «Гинденбург».

7. Погоня за скоростью 
Рассказывает о самолетах, ставивших с свои времена рекорды скорости: Curtiss Pusher, Gee Bee R-1, X-1, а также о современных, таких как SR-71.

8. Полет по вертикали 
О винтокрылых машинах от первых курьезных проектов до современных тяжелых вертолетов.

9. Истребители 
Об истребительной авиации от Первой мировой войны до конца 1980-х годов.

10. Победа на море 
О палубной авиации: от первых флайеров, стартующих с башенных платформ линкоров до современных реактивных палубных истребителей, базирующихся на атомных авианосцах.

11. Конкуренция через Атлантику 
О пассажирской межконтинентальной авиации: от неуклюжих 12-ти моторных Дорнье, первых реактивных «Комет» до Боинга-747 и Airbus-300.

12. Романтика полета

Примечания 

Документальные сериалы
Документальные фильмы Великобритании
Документальные фильмы 1988 года
Документальные телесериалы Би-би-си